Die Baureihe 299 bezeichnete ab 1968 schmalspurige Diesellokomotiven der Deutschen Bundesbahn und ab 1992 auch der Deutschen Reichsbahn.

Geschichte 
Mit der Einführung des neuen Baureihenschemas der DB im Jahr 1968 wurden die beiden verbliebenen Loks der DB-Baureihe V 29 als 299 951-4 und 299 953-0 geführt. Nach ihrer Verschrottung im Jahr 1969 war die Baureihe unbenutzt.

Mit der Einführung des Baureihenschemas der DB bei der Deutschen Reichsbahn zum 1. Januar 1992 wurden die zehn Diesellokomotiven der DR-Baureihe 199.8 als Baureihe 299 mit den Ordnungsnummern 110 bis 119 geführt (siehe auch Umzeichnungsplan für Schmalspurtriebfahrzeuge 1992). Da die Übertragung an die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) bereits absehbar war, wurden die neuen Nummern nicht an die Loks angeschrieben. Weil bei der HSB wieder das  Baureihenschema der DR genutzt wird, ist die Baureihe 299 seit dem 1. Februar 1993 wieder unbenutzt.

Literatur 
 Kennzeichnung der Triebfahrzeuge der DR – Umnummerierung der Triebfahrzeuge, gültig ab 1. Januar 1992,  Deutsche Reichsbahn, Zentrale Hauptverwaltung – Abt. Öffentlichkeitsarbeit und Presse, 1991

Triebfahrzeug (Deutsche Bundesbahn)
Triebfahrzeug (Deutsche Reichsbahn 1945–1993)
Schienenfahrzeug (Spurweite 1000 mm)